La palabra Torno hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Física 
Torno, una de las cinco máquinas simples caracterizadas por Herón de Alejandría.

Herramientas 
Torno, máquina herramienta para fabricar piezas de forma geométrica de revolución.
Torno de alfarero, herramienta usada en alfarería.
Torno dental, herramienta usada en odontología.
Torno de hilar, instrumento para hilar manualmente fibras textiles.
Torno de playa, herramienta usada para sacar las barcas del mar a la playa.

Localidades en la península ibérica
El Torno, municipio en la provincia de Cáceres.
El Torno, localidad (EATIM) del municipio de Porzuna, en la Provincia de Ciudad Real.
El Torno, pedanía del municipio de Jerez de la Frontera, en la provincia de provincia de Cádiz.
Tornos, municipio en la provincia de Teruel.
Torno, freguesia del municipio de Lousada, Portugal.

Localidades en América
El Torno, municipio del departamento de Santa Cruz, Bolivia.

nl:El Torno